Zero:

 Zero — психоделічний рок-гурт.
 Zero — музичний рок-гурт з Індії.
 Zero — великобританський журнал на тематику відеоігор.
 Zero — альбом гурту Hawthorne Heights.

Див. також 
 Нуль ()
 Мостел Зеро — американський актор театру і кіно.